

Liste des 20 agglomérations les plus peuplées d'Afrique

Notes et références 

http://www.populationdata.net/index2.php?option=palmares&rid=60&cid=1

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des villes par population
 Liste des aires urbaines d'Afrique

Liste de villes
Agglomérations